«Впритык» () — комедия режиссёра Тодда Филлипса. В главных ролях — Роберт Дауни-младший (Питер) и Зак Галифианакис (Итан). Фильм вышел в прокат 5 ноября 2010 года.

Сюжет 

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. Он собирался с командировки ехать к беременной жене, но из-за незнакомца в самолёте его выгоняют с самолёта. Питер Хайман забывает забрать сумку с вещами. И из-за безысходности ему приходится ехать до дома с незнакомцем из самолёта (Итан Трембле/Чейз), чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка. Но Питер ещё не знает, какие сюрпризы преподнесёт ему жизнь в этой поездке.

В ролях 
 Роберт Дауни-младший — Питер Хайман
 Зак Галифианакис — Итан Трембле/Итан Чейз
 Мишель Монаган — Сара Хайман
 Джейми Фокс — Дэррилл
 Джульетт Льюис — Хейди
 RZA — досмотрщик
 Дэнни Макбрайд — Лонни
 Мэтт Уолш — агент TSA
 Тодд Филлипс — Барри
 Мими Кеннеди — мама Сары
 Киган-Майкл Ки — новый отец
 Чарли Шин — Чарли Харпер (камео)
 Джон Крайер — Алан Харпер (камео)

Сцены с Ангусом Ти Джонсом (в роли Джейка Харпера из «Два с половиной человека») и Аланом Аркином (в роли давно потерянного отца Питера) не попали в окончательном вариант фильма.

Саундтрек 

Песни прозвучавшие в фильме, но не вошедшие в саундтрек:
 Closing Time — Дэнни Макбрайд
 Mykonos — Fleet Foxes
 Old Man (Live at Massey Hall) — Нил Янг
 Hey You — Pink Floyd

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы Warner Bros.
Роуд-муви США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2010 года
Фильмы с музыкой Кристофа Бека